Eckstein est un patronyme porté notamment par :

 Arthur Eckstein, historien américain ;
 Ashley Eckstein (née en 1981), actrice américaine de cinéma et télévision ;
 Bernd Eckstein (né en 1953), sauteur à ski allemand ;
 Bernhard Eckstein (1935–2017), coureur cycliste allemand ;
 Bertha Eckstein-Diener (1874-1948), auteur, journaliste, historienne féministe et intellectuelle autrichienne ;
 Billy Eckstine (1914-1993), chanteur, trompettiste, tromboniste à pistons et chef d'orchestre américain de jazz ;
 David Eckstein (né en 1975), joueur de baseball américain ;
 Dieter Eckstein (né en 1964), footballeur allemand ;
 Emma Eckstein (1865-1924), célèbre patiente de Sigmund Freud ;
 Ferdinand Eckstein (1790-1861), philosophe et auteur dramatique danois ;
 Friedrich August Eckstein (1810-1885), philologue prussien ;
 Hermann Eckstein (1903-1976), Résistant, Compagnon de la Libération - décret du  - naturalisé français en nov 1939, d'origine allemande ; 
 Hermann Eckstein  (1847-1893), industriel et banquier sud-africain d'origine allemande ; 
 Otto Eckstein (1927-1984), économiste américain d'origine allemande ; 
 Rick Eckstein (né en 1973), instructeur de baseball ;
 Volker Eckstein (1946-1993), acteur allemand ;